The Chorus Lady – film del 1915 diretto da Frank Reicher
The Chorus Lady – film del 1924 diretto da Ralph Ince